Iasos peut désigner :
 Iasos, une cité antique de Carie ;

dans la mythologie grecque
 Iasos, le père d'Io ;
 Iasos, aussi nommé Iasion, le fils de Zeus et l'amant de Déméter ;
 Iasos, le fils de Lycurgue et le père d'Atalante dans la tradition arcadienne.
 Iasos (Iasius), roi d'Orchomène et fils de Perséphone, fille de Minyas. Il était le père d'Amphion, père de Chloris, épouse de Nélée et de Philomache, épouse de Pélias.

Voir aussi 
 (353189) Iasos, un astéroïde

Notes et références